Die 1. Amateurliga Bayern 1964/65 war die 16. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Bayerischer Amateurmeister wurde der BC Augsburg, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte.

Die Amateure des 1. FC Nürnberg nahmen als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1966 teil und scheiterte dort im Achtelfinale am Hessen-Vertreter SG Westend Frankfurt.

Die SpVgg Plattling, der 1. FC Bayreuth und der FV Würzburg 04 mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1966/67 der SSV Jahn Regensburg, der MTV Ingolstadt und die SpVgg Hof sowie als Absteiger aus der Regionalliga der ESV Ingolstadt und die SpVgg Weiden.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1965/66 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1965/66 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1965/66 bei manfredsfussballarchiv.de

1965
Fußballsaison 1965/66